Сри Ланка је учествовала на Светском првенству у атлетици на отвореном 2015. одржаном у Пекингу од 22. до 30. августа тринаести пут. Репрезентацију Сри Ланке су представљала 2 такмичара (1 мушкарац и 1 жена) који су такмичили у маратону.,.

На овом првенству такмичари Сри Ланке нису освојили ниједну медаљу нити су остварили неки резултат.

Учесници 

 Мушкарци:
 Anuradha Cooray — Маратон

 Жене:
 Нилука Гитхани Рајасекара — Маратон

Резултати

Мушкарци

Жене

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2015.
 Званични сајт ИААФ

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици на отвореном 2015.
Сри Ланка на Светском првенству у атлетици на отвореном